Дибиргаджиев — фамилия; имеет женскую форму Дибиргаджиева.
 Дибиргаджиев, Джамал Усумиевич (род. 1996) — российский футболист.
 Дибиргаджиев, Магома Адилханович (род. 1997) — российский борец вольного стиля.
 Дибиргаджиев, Руслан Адилханович (род. 1988) — российский и азербайджанский борец вольного стиля.